Пять кораблей и береговая база Королевского флота носили название HMS Cambridge, в честь английского города Кембридж или текущего герцога Кембриджа:

 HMS Cambridge — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1666; разбился в 1694.
 HMS Cambridge — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1695; перестроен в 1715; разобран в 1750.
 HMS Cambridge — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1755; на рейдовой службе с 1793; разобран в 1808.
 HMS Cambridge — 80-пушечный линейный корабль 2 ранга спущен на воду в 1815; артиллерийский учебный корабль с 1856; разобран в 1869.
 HMS Cambridge — 116-пушечный линейный корабль 1 ранга спущен на воду в 1858 как HMS Windsor Castle; переименован HMS Cambridge в 1869, когда сменил Cambridge 1815 года как артиллерийский учебный корабль под Плимутом; продан в 1908.
 HMS Cambridge — в строю как береговая база между 1956 и 2001 годами (исходно артиллерийская школа Её величества Девонпорт, затем артиллерийская школа Cambridge в Уэмбери).

См. также 
 HMT Cambridgeshire (FY142) — вооруженный траулер, в строю с 1939 по 1956.